Gekidnapped steht für:
 Gekidnapped (1934), Mickey Maus Kurzfilm aus dem Jahr 1934 von Burt Gillet 
 Gekidnapped (2010), Film aus dem Jahr 2010 von Mark Henderson 
 Gekidnapped (2011), Kurzfilm aus dem Jahr 2011 von Sarah Winkenstette